

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 702—690 — Фараон Шабатака.
 Разгром Синаххерибом у Киша вавилоно-эламского войска Мардук-апла-иддина II. Последний избежал плена. 200 тысяч халдеев были угнаны в другие области ассирийской державы. На вавилонский трон был посажен Бел-ибни. Мидяне прислали дань Синаххерибу.

Китай 
 10-й год по эре правления луского князя Хуань-гуна.
 В 1 луне, в день гэн-шэнь умер князь Цао Хуань-гун (Чжун-шэн), ему наследовал сын Си-гу (Чжуан-гун, эра правления 701—671). В 5 луне Хуань-гуна похоронили.
 Осенью луский и вэйский князья планировали съезд в Тао-цю (в Вэй), но он не состоялся.
 В 12 луне, в день бин-у князья Ци, Вэй и Чжэн прибыли в Лан (город в Лу) для войны.
 Согласно «Цзо чжуань», жуйский бо Вань схвачен циньцами в Жуй.

См. также

Примечания